Lady, Be Good! (musical), een musical uit 1924 met Fred Astaire en op muziek van George and Ira Gershwin
 Oh, Lady Be Good!, een lied uit deze musical, later vertolkt door vele artiesten
 Lady Be Good (1928), een stomme filmkomedie van Richard Wallace
 Lady Be Good (1941), een musical van Norman Z. McLeod